Dans l'histoire de la Marine française, trois classes de navires sont intitulées classe Circé :
 la , classe de sous-marins construite au début du  ;
 la , classe de sous-marins construite entre 1925 et 1927.
 la , classe  de chasseurs de mines construits dans les années 1970.

Voir aussi